Hanseniaspora är ett släkte av svampar. Hanseniaspora ingår i familjen Saccharomycodaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hanseniaspora